Земните бои (Tropidophis) са род влечуги от семейство Дървесни бои джуджета (Tropidophiidae).

Таксонът е описан за пръв път от френския зоолог Габриел Биброн през 1843 година.

Видове

Бележки